mapa świata:
 babilońska mapa świata
 mapa Juana de la Cosy
 mapa z Ebstorf
 mapa Ptolemeusza
 mapa Gomberga
 mapa z Gasur
 mapa Winlandii
 Mapa świata – amerykański film z 1999 w reżyserii Scotta Elliotta, na podstawie książki Jane Hamilton